Phillip MacDonald peut désigner :
 Philip MacDonald (1900-1980), écrivain de roman policier et scénariste britannique ;
 Phillip MacDonald (1979-), surfeur australien.